Алексе́й Андре́евич Иго́нин (18 марта 1976, Ленинград, СССР) — российский футболист, полузащитник (ранее защитник). Мастер спорта России. Член президиума (исполкома) федерации футбола Ленинградской области, генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга. С сентября 2016 года по сентябрь 2021 года — депутат Законодательного собрания Ленинградской области от «Единой России». С октября 2022 года - Генеральный секретарь Федерации Футбола Санкт-Петербурга.

Биография 
Воспитанник клуба «Турбостроитель» (тренер Николай Данилович Семыкин) и школы-интерната спортивного профиля. Карьеру начал в мини-футбольном клубе «Полесье» СПб.

Известен по выступлениям за клубы «Зенит» Санкт-Петербург (1995—2003; в 2001—2003 — капитан команды) и «Сатурн» (с 2004-го; с 2007-го — капитан). В сезоне 2011/2012 выступал за махачкалинский «Анжи».
Всего в чемпионатах России в составе этих трёх клубов сыграл 302 игры, забил 7 мячей.
В сезоне 2003/04 (весна) выступал за одесский «Черноморец». Провёл 14 матчей (12 в чемпионате и 2 в кубке).

В юношеских и молодёжных сборных не играл. В 1998 году сыграл два матча за сборную России: 14 октября — отборочный матч чемпионата Европы 2000 года Исландия — Россия 1:0 (78 минут, вышел на замену) и 18 ноября — товарищеский матч Бразилия — Россия 5:1, отыграл весь матч.

Выпускник Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры и спорта имени П. Ф. Лесгафта (2002). Окончил РАНХиГС при Президенте РФ.

В 2014 году был избран депутатом муниципального совета, муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а в 2016—2021 годах был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва.

В 2019 году был избран вице-президентом Федерации футбола Ленинградской области.

4 октября 2022 года избран генеральным секретарём Федерации футбола Санкт-Петербурга на четырёхлетний срок: с 5 октября 2022 года по 4 октября 2026 года.

Достижения

Командные 
 Серебряный призёр чемпионата России: 2003
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2001
 Обладатель Кубка России: 1998/99
 Финалист Кубка России: 2001/02
 Обладатель Кубка премьер-лиги России: 2003
 Финалист Кубка Интертото: 2000

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 3 (1998, 2007)
 Второе место среди правых защитников по оценкам «Спорт-Экспресс»: 2000 (средняя оценка — 5,91)
 Третье место среди левых защитников по оценкам «СЭ»: 1998 (5,96)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Алексей Игонин — «бесперспективный» парень с питерской окраины, «Спорт-Экспресс», 20 августа 1998
 Профиль на официальном сайте ФК «Сатурн»
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 ИГОНИН: футбол и политика, смертная казнь, Путин и Мутко / LOOKYANOV 2020
 ИГОНИН — о Зените/судейской мафии/дерзком Денисове/деньгах Анжи

Футболисты России
Игроки в мини-футбол России
Игроки сборной России по футболу
Игроки МФК «Зенит»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Анжи»
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
Мастера спорта России
Выпускники Университета имени Лесгафта
Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы